Sezóna 2004/05 byla 47. sezónou Poháru UEFA. Finále se hrálo 18. května 2005 na Estádio José Alvalade v Lisabonu. Obhájcem titulu byl španělský celek Valencia CF. Vítězem se stal ruský celek CSKA Moskva.

Poprvé byl použit hrací systém se základními skupinami.

Předkola 
Vyloučené týmy:  Tobol Kostanaj FK a  FK Kajrat Almaty.

1. předkolo 

|}

2. předkolo 

|}

1. kolo 

|}
 1 Z bezpečnostních důvodů hráno pouze na jeden zápas.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Play off

3. kolo 

|}

Osmifinále 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2004
Fotbal v roce 2005